Туго Штиглиц (Љубљана, 8. новембар 1946 — Љубљана, 11. октобар 2022) био је југословенски и словеначки редитељ, сценариста и глумац.

Асистент режије 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1970.е_
|-
| 1973. || Пастирчићи || /
|-
| 1976. || Идеалиста || /
|-
| 1977. || Срећа на ланцу || /
|-
| 1978. || Кад јагоде зру || /
|-
| 1978. || Прослава пролећа || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е
|-
| 1982. || Ђачко доба проналазача Полжа || /
|-
| 1982. || Расељено лице || /
|-
| 1984. || Љубав (ТВ филм)|| /
|-
| 1984. || Године одлуке || /
|-
| 1987. || Живела слобода || /
|}

Редитељ 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1985. || Лето у шкољци || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е
|-
| 1998. || Патриот || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Позабљени заклад || /
|}

Сценариста 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1980.е_
|-
| 1985. || Лето у шкољци || /
|-
| 1988. || Лето у шкољци 2 || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2002. || Позабљени заклад || /
|}

Продуцент 

|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1990.е_
|-
| 1994. || Тантадруј || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2000.е
|-
| 2001. || Двојне почитнице (ТВ филм) || /
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |2010.е
|-
| 2010. || Црни братје (ТВ филм) || /
|}

Глумац 
|- style="background: Lavender; text-align:center; "
| colspan="4" |1950.е_
|-
| 1956. || Долина мира || Марко
|}

Спољашње везе 
 

Рођени 1946.
Умрли 2022.
Словеначки редитељи
Југословенски редитељи
Словеначки сценаристи
Југословенски сценаристи
Словеначки глумци
Југословенски глумци
Љубљанчани